Хабаржовице (), бывш. Карбиц () — город на западе Чешской Республики, в районе Усти-над-Лабем Устецкого края.

История 
Первое постоянное поселение датируется к XI столетию, а первые сохранившиеся письменные упоминания относятся к 1352 году. Название «Хабаржовице» окончательно закрепилось лишь в конце XV века. В 1520 году Хабаржовице упоминается как город с правами на варение пива и производство солода. В 1549 году Фердинанд I предоставил городу право использовать собственный герб. В 1774 году в окрестностях Хабаржовице был обнаружен уголь.

География 
Расположен в предгорьях Рудных гор, примерно в 7 км к западу от города Усти-над-Лабем, на высоте 172 м над уровнем моря.

Население

Города-побратимы 
  Дребах, Германия

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Города Устецкого края